Kanton Boom is een kanton in de provincie Antwerpen en het gelijknamige arrondissement. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht wordt georganiseerd dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijkerwijs hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Boom 
Het gerechtelijk kanton Boom is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Het is gevestigd op het J. Van Cleemputplein 8 te Boom.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton Boom 
Het kieskanton Boom ligt in het provinciedistrict Boom, het kiesarrondissement Antwerpen en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst & Schelle en bestaat uit 45 stembureaus.

Structuur

Uitslagen provincieraadsverkiezingen 

Bij de verkiezingen van 2006 werden de resultaten voor de laatste maal bekendgemaakt voor de kieskantons, vanaf 2012 werden de resultaten vrijgegeven op het niveau van de gemeenten en de provinciedistricten.

De resultaten van 1946-1961 en 1974 zijn op dit niveau niet raadpleegbaar in de verkiezingsdatabank van de Federale Overheid (www.ibzdgip.fgov.be)

(*) 1946: UDB (?%) / 1961: NB (?%) / 1974: Andere (?%)

De resultaten van 1985 zijn op dit niveau niet raadpleegbaar in de verkiezingsdatabank van de Federale Overheid (www.ibzdgip.fgov.be)

(*) 1978: PVCM (0,12%) / 1985: PKS (?%) / 1987: SAP (0,57%) / 1991: BEB (0,61%), VCD-PCS (0,39%) / 1994: PATSY (0,67%), PAKLEM (0,33%), AOV (0,15%)NWP (0,23%), PROVO (0,27%), VVP (0,20%), GELD (0,36%)

Uitslagen Vlaamse verkiezingen 

(*) 1995: VVP (0,18%), BEB (0,15%), UNIE (0,08%), NWP (0,12%), D (0,08%), AOV (0,06%), WIT (0,21%), PSP (0,16%), RVM (0,15%), BEBEL (0,13%)1999: PNPb (0,30%), SoLiDe (0,20%), UDDU (0,16%) / 2004: MDP (040%), PvdD (0,24%), FN (0,21%), BUB (0,16%), SoLiDe (0,14%)2009: LSP (0,20%), Belg.Alliantie (0,22%), Vrijheid (0,32%) / 2014: ROSSEM (0,16%), VCP (0,04%), ROEL (0,09%), MAMA (0,27%), Piratenpartij (0,64%), GENOEG (0,24%)

** Bij de verkiezingen van 1995 waren er twee lijsten met de afkorting WOW

Uitslagen federale verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 

De resultaten van 1925 zijn op dit niveau niet raadpleegbaar in de verkiezingsdatabank van de Federale Overheid (www.ibzdgip.fgov.be)

(*) 1925: Middenklasse (0,56%), Netralen (0,05%) / 1932: BNB (0,03%), NBP (0,12%), Dissident Vlaams Nationaal (0,48%) / 1936: Radical (0,15%)1939: Liste De Keyser (0,11%), Verbist (0,03%), Afgescheurde liberalen (0,27%) / 1946: UDB (0,35%), MPB (0,02%), Resistants (0,01%), Middenstand (0,10%), BLI (0,02%)1949: Middenstand (0,68%), Cosmocraten (0,01%), SGI (0,09%), Lumiere (0,05%)1950: Cosmocraten (0,11%), PPB (0,03%) 1954: Middenstand (0,14%) 1958: Onafhankelijken (0,06%) / 1961: RN (0,18%), Gekavemus (0,03%), Zelfstandig (0,15%) / 1965: Kaganovemus (0,04%), Afzonderlijk (0,04%)

(*) 1968: Soc Bew. Vl (0,14%), KAGANO (0,11%), Zonder Kleur (0,07%) / 1974: PMO (0,41%), VFP-PFU (0,31%), Kaganov (0,10%) / 1977: Kagano (0,03%), VFP (0,05%), VOP (0,03%), VB77 (0,01%) / 1978: PVCM (0,06%) / 1981: PCPA (0,17%) / 1991: BEB (0,29%), VCD-PCS (0,16%) / 1995: WOW (0,11%), NWP (0,10%), D (0,09%), AOV (0,05%), WIT (0,18%), BEB (0,05%), PSP (0,77%), RVM (0,10%), BEBEL (0,07%), AUTO (0,24%), UNIE (0,11%) / 1999: WOW (0,44%), PNPb (0,24%), SoLiDe (0,20%), NP (0,12%), VIC (0,08%)

Uitslagen Europese verkiezingen 

* 1994: NWP (0,51%), BEB (0,42%) / 1999: PNPb (0,30%), SoLiDe (0,27%) / 2004: LSP (0,28%) / 2009: CAP (0,19%), LSP (0,21%)

Antwerps gerechtelijk kanton
Antwerps kieskanton
Boom